Rommens peut faire référence à :

Patronyme 
 , personnalité politique belge
 Nicolas Rommens (1994-), footballeur belge
 , footballeur belge
 Philippe Rommens, footballeur belge

Toponyme 
 Lac Rommens, lac du Québec au Canada

Voir aussi